Il termine Callejas è un cognome ispano-americano molto diffuso:

Alfonso Robelo Callejas – imprenditore.
Christian Callejas – calciatore uruguaiano.
Mariana Callejas – spia cilena.
Rafael Leonardo Callejas – presidente honduregno.
Víctor Callejas – pugile portoricano.